Пауль Вильгельм Юлиус Шубринг (; 28 января 1869, Бад-Годесберг — 7 ноября 1935, Ганновер) — немецкий историк искусства, специализировавшийся на скульптуре XV века; профессор Технических университетов Берлина и Ганновера.

Биография 
Пауль Вильгельм Юлиус Шубринг родился в семье министра; был студентом в Грайфсвальде, Бонне и Марбурге. Во время учебы он являлся членом студенческих братств «Sedinia Greifswald» (1887) и «Tuiskonia Halle» (1888). В 1892 году в Боннском университете он стал кандидатом теологии. По окончании студенческих дней, в 1893 году, он женился на дочери немецкого консула в Бари. В 1895 году Шубринг познакомился во Франкфурте с пастором Эрихом Ферстером (Erich Foerster, 1865—1945), являвшимся соредактор протестантского журнала «Die Christliche Welt» — Шубринг стал сотрудничать с журналом.

Интерес к истории искусства вернул Пауля Шубринга в университет: учился в Лейпциге с 1895 года до получения второй кандидатской степени в 1898 году, за работу об Альтикьеро да Дзевио. Затем Шубринг прошел стажировку в Берлинском музее прикладного искусства и в Берлинской картинной галерее. С 1900 года он преподавал историю искусства и литературу в Академии изящных искусств в Берлине; в 1904 году стал доктором наук в Техническом университете Берлина, где в 1907 году был назначен профессором. В 1909—1910 годах преподавал в Базеле.

В 1920 году Шубринг получил позицию профессора истории искусств в Техническом университете Ганновера. 11 ноября 1933 года он был среди более 900 ученых и преподавателей немецких университетов и вузов, подписавших «Заявление профессоров о поддержке Адольфа Гитлера и национал-социалистического государства». В 1935 году вышел в отставку и скончался в том же году.

Работы 
 Altichiero und seine Schule: ein Beitrag zur Geschichte der oberitalienischen Malerei im Trecento. Karl W. Hiersemann, Leipzig 1898
 Das italienische Grabmal der Frührenaissance. Berlin 1904
 Die italienische Plastik des Quattrocento. Handbuch der Kunstwissenschaft 18. Athenaion, Berlin 1919
 Die Plastik Sienas im Quattrocento. Berlin 1907
 Die Kunst der Hochrenaissance in Italien. Propyläen Kunstgeschichte 9, Berlin 1926

Литература 
 Metzler Kunsthistoriker Lexikon: zweihundert Porträts deutschsprachiger Autoren aus vier Jahrhunderten. Stuttgart 1999, S. 373-75
 Wolf Matthias: Paul Schubring. In: Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon (BBKL). Band 17, Bautz, Herzberg 2000, ISBN 3-88309-080-8, Sp. 1247—1251.

Примечания

Ссылки 
 

Историки искусства Германии